Hoher Kasten kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Hoher Kasten (bergstopp i Schweiz), Sankt Gallen,>

Österrike 

 Hoher Kasten (bergstopp i Österrike), Tyrolen, Politischer Bezirk Lienz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar